Са́ра Кёлер (, род. 20 июня 1994 года) — немецкая пловчиха, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2017 года в Копенгагене на короткой воде. Призёр чемпионата Европы 2018 в Глазго. Специализируется на стайерских дистанциях вольным стилем, в том числе на открытой воде. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Биография 
В 2015 году на чемпионате мира в Казани она заняла седьмое место на дистанции 800 м вольным стилем , показав 8:23.67.

Год спустя, во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, она заняла восьмое место на 800 метрах дистанции (8:27.75). На 400 м, со временем 4:06.55, Кёлер заняла десятое место. Она также проплыла в эстафете 4 × 200 м , которая Германия была классифицирована на 12-й позиции.

В 2017 году, на Универсиаде в Тайбэе, она выиграла 400-метровую дистанцию, установив новый университетский рекорд - 4:03.96. Она также завоевала серебряные медали на 800 и 1500 метров.

В 2018 году на чемпионате Европы в Глазго, Сара завоевала три медали: серебро на 1500 м вольным стилем, серебро в командных соревнованиях на открытой воде, бронзу в эстафете 4х200 вольным стилем.

На чемпионате планеты в Кванджу в 2019 году в командном заплыве на открытой воде в составе сборной Германии завоевала титул чемпионки мира, а на дистанции 1500 метров в бассейне установив национальный рекорд завоевала серебряную медаль (15:48.83).

Персональные рекорды 
 1500 Метров Вольный стиль 15:59.85 (50 метровый бассейн) Национальный Рекорд
 800 Метров Вольный стиль 8:22.80 (50 метровый бассейн) 
 400 Метров Вольный стиль 4:03.96 (50 метровый бассейн) Национальный Рекорд
 1500 Метров Вольный стиль 15:39.74 Минут (25 метровый бассейн) Национальный Рекорд
 800 Метров Вольный стиль 8:10.65 Минут (25 метровый бассейн) Национальный Рекорд
 400 Метров Вольный стиль 3:59.12 Минут (25 метровый бассейн) Национальный Рекорд

Примечания

Ссылки 
 Сара Кёлер на сайте статистики

Пловцы Германии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по плаванию